Krusemarck oder Krusemark bezeichnet:
 Friedrich Wilhelm Ludwig von Krusemarck (1767–1822), preußischer Generalleutnant und Gesandter
 Hans-Friedrich von Krusemark (1720–1775), preußischer General
 Max Krusemark (* 30. Oktober 1887 in Breslau), Architekt in Münster
 Krusemark (Hohenberg-Krusemark), Wohnplatz in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt